Rhythm & Drums — дебютний студійний альбом німецького трансового дуету Cosmic Gate. Реліз відбувся 19 лютого 2001 у Німеччині на лейблі EMI Electrola.

Список треків
"Open The Gate" (feat. Natascha Niemann) – 2:54 
"Exploration Of Space" [Extended Mix] (feat. Thomas Friebe) – 8:15 
"Fire Wire" [Club Mix] – 8:13
"The Drums" [Video Mix] (feat. Natascha Niemann) – 3:36
"Melt To The Ocean" [Midnight Remix] - 7:57
"Lost In Music" – 3:44
"Somewhere Over The Rainbow" [Video Mix] – 3:42
"The Rhythm" – 7:53
"Wicked" – 7:13
"Mental Atmosphere" [Video Mix] (feat. Natascha Niemann) – 3:07 
"Running (Out Of Time)" (feat. Thomas Friebe) – 6:43 
"Fire Wire" [DJ Scot Project Remix] – 9:56

Місця в чартах

Примітки

Посилання 
 
 Rythme & Drums на Amazon.com

Дебютні альбоми 2001
Альбоми Cosmic Gate